Мардж Редмонд  (, 14 декабря 1924 – 10 февраля 2020) — американская актриса и певица.

Редмонд родилась в Кливленде, штат Огайо и была первой женой актёра Джека Уэстона. В конце 1950-х она добилась значительного успеха благодаря выступлениям в ряде успешных бродвейских мюзиклов, а после начала карьеру на телевидении, где сыграла более пятидесяти ролей в последующие четыре десятилетия.

Редмонд наиболее известна благодаря своей роли в ситкоме ABC «Летающая монахиня», где она снималась с Салли Филд с 1967 по 1970 год. Роль принесла ей номинацию на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. В последующие годы она делала лишь гостевые появления на телевидении, в таких шоу как «Улицы Сан-Франциско», «Барнаби Джонс», «Коломбо», «Мерфи Браун», «Шоу Косби», «Мэтлок» и «Закон и порядок».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки